Dębów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dębów, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Dębów, un village dans la voïvodie de Lublin